Libanotis taurica är en flockblommig växtart som beskrevs av P.Rubtzov. Libanotis taurica ingår i släktet Libanotis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
taurica